

Anno 
 439 o 439 a.C.

Codici 
 439 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico ROTSE, di los Alamos, nel Nuovo Messico

Matematica 
 439 – numero